Тимошенков — фамилия. Известные носители:
 Тимошенков, Андрей Леонидович (1988—2016) — командир отделения десантно-штурмовой роты морской пехоты, сержант.
 Тимошенков, Юрий Сергеевич (род. 1965) — российский сценарист, поэт и переводчик.